Roaring River (engl. ‚tosender Fluss‘) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Roaring River (Quesnel Lake), British Columbia
 Roaring River (Westchester Branch of Wallace River), Nova Scotia
 Roaring River (Swan River), Manitoba
 Roaring River (Gull River), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Roaring River (Fall River), Colorado 
 Roaring River (Middle Fork Boise River), Idaho 
 Roaring River (Cottonwood Creek), Kalifornien 
 Roaring River (South Fork Kings River), Kalifornien 
 Roaring River (Table Rock Lake), Missouri 
 Roaring River (Yadkin River), North Carolina 
 Roaring River (Crabtree Creek), Oregon 
 Roaring River (South Fork McKenzie River), Oregon 
 Roaring River (Clackamas River), Oregon 
 Roaring River (Cumberland River), Tennessee 

in Jamaika:
 Roaring River (Jamaika)

Roaring River ist der Name folgender Orte:
 Roaring River (North Carolina)

Siehe auch:
 Roaring Fork River, Nebenfluss des Colorado River in Colorado, Vereinigte Staaten